Лопушненська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район
 Лопушненська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район